Гражда́нский проспект:

 Гражданский проспект  — проспект в Белгороде.
 Гражданский проспект — проспект в Калининском районе Санкт-Петербурга.
 «Гражданский проспект» — станция метро 1 (Кировско-Выборгской) линии.

См. также 
 Гражданская улица